Fürstenhof steht für:

 Fürstenhof, Wohnsitz oder Verwaltung eines adeligen Landesherrn

Orte:
 Fürstenhof (Aspach), Ortsteil der Gemeinde Aspach (bei Backnang), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fürstenhof (Finkenthal), Ortsteil der Gemeinde Finkenthal, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Fürstenhof (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Fürstenhof (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Fürstenhof (Treffelstein), Ortsteil der Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Księży Dwór (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Gebäude:
 Fürstenhof (Bad Eilsen), ehemaliges Hotel
 Fürstenhof (Bad Kissingen), ehemaliges Hotel
 Fürstenhof (Bad Wildungen), Jugendstil-Hotel
 Fürstenhof (Dresden), ehemaliger Name des Jugendstil-Hotels Artushof
 Fürstenhof (Eisenach), ehemaliges Hotel
 Fürstenhof (Frankfurt am Main), neobarockes Gebäude im Frankfurter Bahnhofsviertel
 Fürstenhof (Hannover), historisches Gebäude in der Calenberger Neustadt
 Fürstenhof (Köln), ehemaliges Hotel
 Fürstenhof (Wien), Wohn- und Geschäftshaus sowie ehemaliges Theater
 Fürstenhof (Wismar), Renaissancepalais

 Hotel Fürstenhof steht für:
 Hotel Fürstenhof (Berlin), ehemaliges Hotel in Berlin-Mitte
 Hotel Fürstenhof (Kempten), historisches Gebäude beim Kemptener Rathaus
 Hotel Fürstenhof (Leipzig), Umbau eines klassizistischen Patrizierpalais
 Hotel Fürstenhof am Bauhaus, Hotel in der Weimarer Westvorstadt 

Siehe auch:
 Kurhotel Fürstenhof (Begriffsklärung)
 Brennerei Zum Fürstenhof Robert H. Günther
 Fürstenhaus (Begriffsklärung)